Le mot sombre désigne notamment :

Toponyme 

 Lafage-sur-Sombre est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
 Sombre, un ruisseau de Corrèze affluent de la Dordogne ;

Patronyme 
 David Ochterlony Dyce Sombre (1808-1851), excentrique britanno-indien.

Œuvres 

 Sombre, un film de Philippe Grandrieux (1998) ;
 Sombre, mixtape de La Fouine, sortie en 2018.

Jeu 
 Sombre, un jeu de rôle d'horreur de Johan Scipion (2011).